

Sigle 
 Access control list – lista di controllo degli accessi
 Adjective Check List – test di personalità
 AFC Champions League – competizione calcistica asiatica
 Agent Communications Language – linguaggio per sistema multiagente
 Altimeter check location – luogo per il controllo degli altimetri in aeronautica
 Amaurosi congenita di Leber – malattia genetica oculare
 Anterior cruciate ligament – Legamento crociato anteriore
 AutoCarro Leggero – mezzi in dotazione all'Esercito Italiano

Codici 
 ACL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Aguaclara (Colombia)
 ACL – codice vettore ICAO di ItAli Airlines
 acl – codice ISO 639-3 della lingua akar-bale